Пра́вило резолю́ций — это правило вывода, восходящее к методу доказательства теорем через поиск противоречий; используется в логике высказываний и логике первого порядка. Правило резолюций, применяемое последовательно для списка резольвент, позволяет ответить на вопрос, существует ли в исходном множестве логических выражений противоречие. Правило резолюций предложено в 1930 году в докторской диссертации Жака Эрбрана для доказательства теорем в формальных системах первого порядка. Правило разработано Джоном Аланом Робинсоном в 1965 году.

Алгоритмы доказательства выводимости , построенные на основе этого метода, применяются во многих системах искусственного интеллекта, а также являются фундаментом, на котором построен язык логического программирования «Пролог».

Исчисление высказываний 
Пусть  и  — два предложения в исчислении высказываний, и пусть , а , где  — пропозициональная переменная, а  и  — любые предложения (в частности, может быть, пустые или состоящие только из одного литерала).

Правило вывода

 

называется правилом резолюций.

Предложения C1 и C2 называются резольвируемыми (или родительскими), предложение  — резольвентой, а формулы  и  — контрарными литералами.
В общем в правиле резолюции берутся два выражения и вырабатывается
новое выражение, содержащее все литералы двух первоначальных выражений,
за исключением двух взаимно обратных литералов.

Метод резолюции 
Доказательство теорем сводится к доказательству того, что некоторая формула  (гипотеза теоремы) является логическим следствием множества формул  (допущений). То есть сама теорема может быть сформулирована следующим образом: «если  истинны, то истинна и ».

Для доказательства того, что формула  является логическим следствием множества формул , метод резолюций применяется следующим образом. Сначала составляется множество формул . Затем каждая из этих формул приводится к КНФ (конъюнкция дизъюнктов) и в полученных формулах зачеркиваются знаки конъюнкции. Получается множество дизъюнктов . И, наконец, ищется вывод пустого дизъюнкта из . Если пустой дизъюнкт выводим из , то формула  является логическим следствием формул . Если из  нельзя вывести #, то  не является логическим следствием формул . Такой метод доказательства теорем называется методом резолюций.

Рассмотрим пример доказательства методом резолюций. Пусть у нас есть следующие утверждения:
 «Яблоко красное и ароматное».
 «Если яблоко красное, то яблоко вкусное».
Докажем утверждение «яблоко вкусное». Введём множество формул, описывающих простые высказывания, соответствующие вышеприведённым утверждениям. Пусть
  — «Яблоко красное»,
  — «Яблоко ароматное»,
  — «Яблоко вкусное».
Тогда сами утверждения можно записать в виде сложных формул:
  — «Яблоко красное и ароматное».
  — «Если яблоко красное, то яблоко вкусное».
Тогда утверждение, которое надо доказать, выражается формулой .

Итак, докажем, что  является логическим следствием  и . Сначала составляем множество формул с отрицанием доказываемого высказывания; получаем
 
Теперь приводим все формулы к конъюнктивной нормальной форме и зачеркиваем конъюнкции. Получаем следующее множество дизъюнктов:
 
Далее ищем вывод пустого дизъюнкта.
Применяем к первому и третьему дизъюнктам правило резолюции:
 
Применяем к четвёртому и пятому дизъюнктам правило резолюции:
 
Таким образом пустой дизъюнкт выведен, следовательно выражение с отрицанием высказывания опровергнуто, следовательно само высказывание доказано.

Полнота и компактность метода 
Правило резолюции обладает свойством полноты в том смысле, что с помощью него всегда можно вывести из  пустой дизъюнкт #, если исходное множество дизъюнктов  является противоречивым.

Отношение выводимости (из-за конечности вывода) является компактным: если , то существует такое конечное подмножество , что . Поэтому предварительно нужно доказать, что отношение невыполнимости является компактным.

Лемма. Если каждое конечное подмножество  имеет выполняющую оценку, то имеется выполняющая оценка для всего множества дизъюнктов .

Доказательство. Предположим, что в  встречаются дизъюнкты, использующие счетное множество пропозициональных переменных . Построим бесконечное двоичное дерево, где из каждой вершины на высоте  выходят два ребра, помеченное литералами  и  соответственно. Удалим из этого дерева те вершины, литералы по пути в которые образуют оценку, противоречащую хотя бы одному дизъюнкту .

Для каждого  рассмотрим конечное подмножество , состоящее из дизъюнктов, не содержащих переменных .
По условию леммы найдётся такая оценка переменных  (или путь до вершины на уровне  обрезаном дереве), что она выполняет все дизъюнты из .
Значит, обрезанное дерево бесконечно (то есть содержит бесконечное множество вершин).
По лемме Кёнига о бесконечном пути обрезанное дерево содержит бесконечную ветвь.
Этой ветви соответствует оценка всех переменных , которая делает истинными все дизъюнкты из . Что и требовалось.

Теорема о полноте метода резолюций для логики высказываний 
Теорема. Множество дизъюнктов S противоречиво тогда и только тогда, когда существует опровержение в S (или из S).

Доказательство. Необходимость (корректность метода резолюций) очевидна, так как пустой дизъюнкт не может быть истинен ни при какой оценке. Приведём доказательство достаточности. По лемме о компактности достаточно ограничиться случаем конечного числа пропозициональных переменных. Проводим индукцию по числу пропозициональных переменных , встречающихся хотя бы в одном дизъюнкте из . Пусть теорема полноты верна при , докажем её истинность при . Другими словами, покажем, что из любого противоречивого множества  дизъюнктов, в котором встречаются
пропозициональные переменные , можно вывести пустой дизъюнкт.

Выберем любую из  пропозициональных переменных, например, . Построим по  два множества дизъюнктов  и . В множество  поместим те дизъюнкты из , в которых не встречается литерал , причем из каждого такого дизъюнкта удалим литерал  (если он там встречается). Аналогично, множество  содержит остатки дизъюнктов , в которых не встречается литерал , после удаления литерала  (если он в них встречается).

Утверждается, что каждое из множеств дизъюнктов  и  является противоречивым, то есть не имеет выполняющей все дизъюнкты одновременно оценки. Это верно потому, что из оценки , выполняющей все дизъюнкты множества  одновременно, можно построить оценку , одновременно выполняющей все дизъюнкты множества . То, что эта оценка выполняет все опущенные при переходе от  к  дизъюнкты, очевидно, ибо эти дизъюнкты содержат литерал . Остальные дизъюнкты  выполняются по предположению, что оценка  выполняет все дизъюнкты множества , а, значит, и все расширенные (путём добавления выброшенного литерала ).
Аналогично, из оценки , выполняющей все дизъюнкты множества  одновременно, можно построить оценку , одновременно выполняющей все дизъюнкты множества .

По предположению индукции из противоречивых множеств дизъюнктов  и  (так как в каждом из них встречаются только  пропозициональных переменных ) имеются выводы пустого дизъюнкта. Если мы восстановим опущенный литерал  для дизъюнктов множества  в каждом вхождении вывода пустого дизъюнкта, то получим вывод дизъюнкта, состоящего из одного литерала . Аналогично из вывода пустого дизъюнкта из противоречивого множества  получаем вывод дизъюнкта, состоящего из одного литерала . Осталось один раз применить правило резолюции, чтобы получить пустой дизъюнкт. Что и требовалось доказать.

Исчисление предикатов 
Пусть C1 и C2 — два предложения в исчислении предикатов.

Правило вывода

 

называется правилом резолюции в исчислении предикатов, если в предложениях
C1 и C2 существуют унифицированные контрарные литералы P1 и P2,
то есть , а ,
причём атомарные формулы P1 и P2 являются унифицируемыми наиболее общим унификатором .

В этом случае резольвентой предложений C1 и C2 является предложение , полученное из предложения  применением унификатора .

Однако вследствие неразрешимости логики предикатов первого порядка для выполнимого (непротиворечивого) множества дизъюнктов процедура, основанная на принципе резолюции, может работать бесконечно долго.
Обычно резолюция применяется в логическом программировании в совокупности с прямым или обратным методом рассуждения. Прямой метод (от посылок) из посылок А, В выводит заключение В (правило modus ponens). Основной недостаток прямого метода рассуждения состоит в его ненаправленности: повторные применения метода обычно приводят к резкому росту промежуточных заключений, не связанных с целевым заключением.

Обратный метод (от цели) является направленным: из желаемого заключения В и тех же посылок он выводит новое подцелевое заключение А. Каждый шаг вывода в этом случае всегда связан с первоначально поставленной целью.

Существенный недостаток принципа резолюции заключается в формировании на каждом шаге вывода множества резольвент — новых дизъюнктов, большинство из которых оказываются лишними. В связи с этим разработаны различные модификации принципа резолюции, использующие более эффективные стратегии поиска и различного рода ограничения на вид исходных дизъюнктов.

Ссылки

Литература 
 
 
 
 
 

Математическая логика
Автоматическое доказательство теорем